Zuid-Soedanees basketbalteam (mannen)
 Zuid-Soedanees basketbalteam (vrouwen)